Това е списък на митичните крале на Британия по разработеното произведение на Галфрид Монмутски Historia Regum Britanniae („История на кралете на Британия“) от 1136 г.

Източници 
 Галфрид Монмутски, Historia Regum Britanniae (1136) – онлайн в Уикизточник
 Pseudo-Berossus, The Travels of Noah into Europe – онлайн в Annomundi.com
 Raphael Holinshed, Chronicles: „The History of England“ Vol 1 – онлайн в Проект Гутенберг
 John Milton, „The History of Britain“, Prose Works Vol 2 – в Онлайн библиотека на свободата

Библиография 
 Charles W. Dunn, in a revised translation of Sebastian Evans. History of the Kings of Britain by Geoffrey of Monmouth. E.P. Dutton: New York. 1958. ISBN 0-525-47014-X
 John Morris. The Age of Arthur: A History of the British Isles from 350 to 650. Barnes & Noble Books: New York. 1996 (originally 1973). ISBN 0-7607-0243-8
 John Jay Parry and Robert Caldwell. Geoffrey of Monmouth in Arthurian Literature in the Middle Ages, Roger S. Loomis (ed.). Clarendon Press: Oxford University. 1959. ISBN 0-19-811588-1
 Brynley F. Roberts, Geoffrey of Monmouth and Welsh Historical Tradition, Nottingham Medieval Studies, 20 (1976), 29 – 40.
 J.S.P. Tatlock. The Legendary History of Britain: Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britanniae and its early vernacular versions. University of California Press. Berkeley. 1950.